Le qualificazioni del singolare dell' Open Internacional de Valencia 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Oksana Selechmet'eva (spostata nell' tabellone principale)
  Elsa Jacquemot (ultimo turno, lucky loser)
  Katarina Zavac'ka (qualificata)
  Seone Mendez (qualificata)

  Carole Monnet (qualificata) 
  Daniela Seguel (primo turno) 
  Leyre Romero Gormaz (qualificata) 
  Lucía Cortez Llorca (ultimo turno)

Qualificate 

  Carole Monnet
  Leyre Romero Gormaz

  Katarina Zavac'ka 
  Seone Mendez

Lucky loser 

  Elsa Jacquemot

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open Internacional de Valencia 2022